

Cinema 
 Havoc – film statunitense del 1925 diretto da Rowland V. Lee
 Havoc - Fuori controllo (Havoc) – film statunitense del 2005 diretto da Barbara Kopple

Musica 
 Havoc – rapper, beatmaker e produttore discografico statunitense
 Havoc – album dei Circus Maximus del 2016

Televisione 
 Havoc – programma TV statunitense del 1977

Videogiochi 
 Havoc – videogioco del 1993 per Sega Mega Drive